Les salauds vont en enfer est un film français réalisé par Robert Hossein, sorti en 1955 ;
 Les salauds dorment en paix, également intitulé Les salauds se portent bien, est un film japonais réalisé par Akira Kurosawa, sorti en 1960 ;
Le Dernier des salauds, un film italo-espagnol réalisé par Ferdinando Baldi, sorti en 1969 ;
Salaud, un film britannique réalisé par Michael Tuchner, sorti en 1971 ;
L'Apprenti salaud, un film français réalisé par Michel Deville, sorti en 1977 ;
F. est un salaud est un film franco-suisse réalisé par Marcel Gisler, sorti en 1998 ;
Les Salauds, un film français réalisé par Claude Lelouch, sorti en 2014 ;
Je ne suis pas un salaud, un film français réalisé par Emmanuel Finkiel, sorti en 2016.

Voir aussi